Die Definitionsmacht über sexualisierte Gewalt ist in feministischen Debatten das Recht von Betroffenen sexualisierter Gewalt, zu definieren, was sexualisierte Gewalt ist. Es geht also darum, statt objektiver Kriterien das subjektive Erleben in den Mittelpunkt zu rücken. Das, was als sexualisierte Gewalt empfunden wird, ist somit auch sexualisierte Gewalt. Dies soll zum einen verhindern, dass Opfer unter Rechtfertigungsdruck geraten, wenn sie von sexualisierter Gewalt, die ihnen angetan wurde, berichten. Zum anderen kommen damit auch Formen sexualisierter Gewalt in den Blick, die nicht durch das Recht definiert sind.

Theoriegeschichte 
Der Begriff wurde erstmals im Zusammenhang mit der Polizei gebraucht und knüpfte dabei an die in der kritischen Kriminologie entwickelte Vorstellung vom Prozess der Kriminalisierung als einem Definitionsprozess an (Feest/Blankenburg 1972, 19). Später tauchte er im feministischen Diskurs auf und dessen Kritik an einem „objektiven Gewaltbegriff“, den es nicht geben könne. Wo die Grenze zwischen Gewalt und Nicht-Gewalt liege, könne nur vom Subjekt im Zusammenhang mit dessen Handlungsmöglichkeiten selbst bestimmt werden. Was eine „Verletzung ausmacht“, könne nur von dem betroffenen Subjekt bestimmt werden (Carol Hagemann-White 1992).
Seither ist der Begriff erweitert und dem Begriff Deutungshoheit angenähert worden (Feest 2020, 2 ff).

Literatur 
 Johannes Feest/Erhard Blankenburg Die Definitionsmacht der Polizei. Strategien der Strafverfolgung und soziale Selektion. Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf 1972
 Johannes Feest: Definitionsmacht, Renitenz und Abolitionismus. Texte rund um das Strafvollzugsarchiv. Springer, Wiesbaden 2020.
 Sandra Glammeier: Zwischen verleiblichter Herrschaft und Widerstand. Realitätskonstruktionen und Subjektpositionen gewaltbetroffener Frauen im Kampf um Anerkennung, VS Verlag 2010, ISBN 978-3-531-17706-9
 Susan Brownmiller: Gegen unseren Willen. Vergewaltigung und Männerherrschaft. Fischer-Taschenbuchverlag, Frankfurt a. M., 1980, ISBN 3-596-23712-2
 re.ACTion: Antisexismus_reloaded. Zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Ein Handbuch für die antisexistische Praxis. Münster 2007. ISBN 978-3-89771-301-7
 Carol Hagemann-White: Strategien gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis. Eine Bestandanalyse und Perspektiven. Pfaffenweiler, Centaurus-Verlagsgesellschaft 1992, ISBN 9783890857541

Siehe auch 
 Vergewaltigung
 Standpunkt-Theorie

Einzelnachweise 

Feminismus
Sexualität des Menschen
Definition